La Karaliaus Mindaugo taurė 2019-2020, o Citadele Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 15ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (la 5ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Partite

Turni eliminatori

Primo turno

|}

Secondo turno

|}
Le migliori due squadre della Lietuvos krepšinio lyga 2018-2019, cioè Pieno žvaigždės e Juventus Utena, sono ammesse direttamente al turno successivo.

Fase finale

Tabellone

Finale

Note

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2019-2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Pallacanestro nel 2020
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile